

Patronyme 

 Adrien Drolet (1923-2003), artiste peintre québécois ; . Une rue en son honneur est présente dans la ville de Québec (ville)
 Antoine Drolet (1940-), homme politique canadien ;
 Marie-Ève Drolet (1982-), championne du monde junior en patinage de vitesse ;
 Roger Drolet (1935-2011), animateur de radio, notamment à CKVL de 1972 à 1998 ;
 Roger T. Drolet, journaliste et animateur de radio québécois ;
 Les Denis Drolet, groupe d'humoristes québécois.

Toponyme 

 Lac-Drolet, municipalité dans la Municipalité régionale de comté de Le Granit au Québec (Canada), située dans la région administrative de l'Estrie.